Jiří Polívka – slavista ceco
Ondřej Polívka – pentatleta ceco